Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Anne Hobbs che ha battuto in finale 6–4, 6–7, 6–4 Ginny Purdy.

Teste di serie

  Yvonne Vermaak (semifinali)
  Sabina Simmonds (secondo turno)
  Kathleen Horvath (primo turno)
  Kate Latham (primo turno)

 Lucia Romanov (secondo turno) 
 Patrícia Medrado (primo turno) 
 Iva Budařová (semifinali) 
 Candy Reynolds (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Indianapolis 1983